Nel gioco del rugby (sia a 13 che a 15), il termine mischia definisce:

 mischia aperta o ruck, una fase di gioco spontanea in fase di contesa del pallone
 mischia chiusa, fase di gioco ordinata dall'arbitro per riprendere il gioco, in situazioni definite dal regolamento